Quatre municipalités du Québec (Canada) sont nommées en l’honneur de Bruno le Chartreux :
Saint-Bruno-de-Guigues en Abitibi-Témiscamingue 
Saint-Bruno-de-Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent 
Saint-Bruno-de-Montarville en Montérégie 
Saint-Bruno au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Bâtiments ecclésiastiques rendant hommage à Bruno le Chartreux :
 La chapelle Saint-Bruno, dans la commune de Bellevaux en Haute-Savoie (diocèse d’Annecy)
L’église Saint-Bruno-les-Chartreux, dans la Presqu'île de Lyon en France 
L’église Saint-Bruno, dans la commune de Voiron en France 
L’église Saint-Bruno, à Bordeaux en France 

Il y a aussi :
 Le mont Saint-Bruno qui est une des collines montérégiennes situées dans le Sud-Ouest du Québec (Canada) 
 L’Hôpital Saint-Bruno construit par les pères chartreux à Saint-Laurent-du-Pont
 Saint-Bruno—Saint-Hubert, circonscription électorale fédérale du Québec
 , nom de rue de plusieurs villes et communes en France et au Canada